Colobe magistrat, ou plus simplement « magistrat », est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner des espèces différentes de primates, deux colobes  de la famille des Cercopithecidae : 

 Colobus polykomos
 Colobus vellerosus

Notes et références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)